Eiland může odkazovat na:

 německé jméno osady Ostrov, která je součástí obce Tisá
 přírodní památku Eiland

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku